Val 1992 kan syfta på:

Valet i Angola 1992
Parlamentsvalet i Storbritannien 1992
Presidentvalet i USA 1992